Cheruiyot is een Keniaanse achternaam en kan verwijzen naar:
 Benson Cheruiyot (1982), Keniaans marathonloper
 Boniface Biwott Cheruiyot (1986), Keniaans langeafstandsloper
 Charles Cheruiyot (1964), Keniaans langeafstandsloper, deelnemer OS 1984, 1988
 Charles Cheruiyot (1988), Keniaans langeafstandsloper, winnaar van de Singelloop Utrecht
 Charles Cheruiyot Keter (1969), Keniaans politicus
 David Emmanuel Cheruiyot (1970), Keniaans marathonloper, drievoudig winnaar van de marathon van Ottawa 
 Edwin Cheruiyot Soi (1986), Keniaans langeafstandsloper, deelnemer OS 2008, 2012
 Elizabeth Chemweno Cheruiyot (1978), Keniaans marathonloper
 Evans Kiprop Cheruiyot (1982), Keniaans marathonloper, de winnaar van Chicago Marathon 2008
 Joel Cheruiyot (1951), Keniaans langeafstandsloper
 John Cheruiyot Korir (1981), Keniaans langeafstandsloper, deelnemer OS 2000 en 2004
 Jonas Cheruiyot (1984), Keniaans langeafstandsloper
 Kennedy Kimutai Cheruiyot (1990), Keniaanse langeafstandsloper
 Kenneth Cheruiyot (1974), Keniaans marathonloper, winnaar van de marathon Rotterdam, deelnemer OS 2000
 Kipkoech Cheruiyot (1964), Keniaans middellangeafstandsloper, de broer van Charles, deelnemer OS 1984, 1988
 Lenah Jemutai Cheruiyot (1973), Keniaans marathonloopster
 Linah Cheruiyot (1973), Keniaans marathonloopster
 Moses Cheruiyot Mosop (1985), Keniaans langeafstandsloper, deelnemer OS 2004
 Robert Kipkoech Cheruiyot (1978) Keniaans marathonloper, viervoudig winnaar van de Boston Marathon
 Robert Kiprono Cheruiyot (1988), Keniaans marathonloper, de winnaar van marathon van Frankfurt 2008 en Boston Marathon 2010
 Robert Kiprotich Cheruiyot (1974), Keniaans marathonloper
 Rose Jelagat Cheruiyot (1976), Keniaans hardloopster, Keniaans kampioene veldlopen, deelnemer OS 1996, 2000
 Vivian Jepkemoi Cheruiyot (1983), Keniaans hardloopster, wereldkampioene 5000 m en veldlopen, deelnemer OS 2000, 2008, 2012
 William Cheruiyot Sigei (1969), Keniaans langeafstandsloper
 William Cheruiyot Kipkirui (1974), Keniaans marathonloper, viervoudig winnaar van de marathon van Eindhoven
 Zakayo Cheruiyot (1954), Keniaans politicus